USS Morris je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Morris (1778) 
 USS Morris (1779) 
 USS Morris (1846-1) 
 USS Morris (1846-2) 
 USS Morris (TB-14) 
 USS Morris (PC-1179)
 USS Morris (DD-271) 
 USS Morris (DD-417)

Morris